Municipio de Marysville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Marysville (condado de Marshall, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Marysville (condado de Miami, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Marysville (condado de Wright, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wright.